FDO steht für:
 Feature Data Object, eine Programmierschnittstelle in C++/.NET, die als Datenabstraktions-Layer in der Geoinformatik dient, betreut durch die OSGeo.
 Forschungsstelle Deutscher Orden
 freedesktop.org: vormals X Desktop Group – XDG, Projekt zur Interoperabilität des X Window Systems.
 Bahnhof Darmstadt Ost (DS100-Code)

FdO steht für: 
 Faust des Ostens, eine rechtsextreme Hooligan-Gruppierung

Abkürzung